Trzynasty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 3 maja na torze Silverstone, a zakończy się 25 października na torze Circuit Zolder. To był ostatni sezon przed przekształceniem serii w FIA GT1 World Championship.

Lista startowa

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT1 Kierowcy

GT2 Kierowcy

GT1 Zespoły

GT2 Zespoły

Producenci

Linki zewnętrzne 
 

2009 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship